Альстен : 
 Альстен — муніципалітет у Франції, регіон Лотарингія.
 Альстен (острів) — острів у Норвегії, фюльке Нурланн.